Etiopija
 pokrajina Semien, povijesna pokrajina
 Nacionalni park Semien
 Semiensko gorje